Fontenoy (Henegouwen), een plaats in de Belgische provincie Henegouwen
Slag bij Fontenoy in 1745, onderdeel van de Oostenrijkse Successieoorlog, bij die plaats
Fontenoy (Luik), een gehucht in Bois-et-Borsu, een deelgemeente van de Belgische gemeente Clavier

 Fontenoy (Aisne)
 Fontenoy (Yonne)
ook:
Fontenoy-la-Joûte, Meurthe-et-Moselle
Fontenoy-le-Château, Vosges
Fontenoy-sur-Moselle, Meurthe-et-Moselle
 gemeenten met de naam Fontenay